Седемнадесетото обикновено народно събрание (XVII ОНС) е народно събрание на Царство България, заседавало в сградата на Народното събрание в София, изпълнявайки целия си 5-годишен мандат от 20 март 1914 (стар стил) до 15 април 1919 (нов стил), брой места – 245.

Избори 
Изборите за XVII ОНС са проведени на 23 февруари 1914 г., съгласно указ на цар Фердинанд № 14 от 14 януари същата година. След изборите за XVI ОНС те се провеждат по пропорционалната система. В тези избори участват както гласоподавателите от Стара България, така и от новопридобитите по Букурещкия и Цариградския договори от 1913 г. земи. Избирателна активност – 67,1%.

Избирателни колегии 
Изборите са извършени по административни окръзи от избирателни бюра – централни за всяка административна околия и секционни или общински за всяка секция. Административният окръг образува избирателна колегия, носеща името на окръга. При изборите за XVII ОНС има 14 такива колегии.

Изборни резултати

Сесии 
 I извънредна (20 март – 29 юли 1914)
 I редовна (15 октомври 1914 – 15 март 1915)
 II редовна (14 декември 1915 – 15 март 1916)
N.B. От 14 април 1916 България преминава към Грегорианския календар и следващите дати са по нов стил.
 II извънредна (28 юни – 18 август 1916)
 III редовна (28 октомври 1916 – 5 април 1917)
 III извънредна (15 – 27 октомври 1917)
 IV редовна (28 октомври 1917 – 7 април 1918)
 IV извънредна (30 септември 1918 – 14 април 1919)

Бюро

Председател 
 д-р Димитър Вачов

Подпредседатели 
 Иван Момчилов
 Сава Иванчов

Депутати

Източници